Ashland County er navnet på 2 counties i USA:

 Ashland County, Ohio
 Ashland County, Wisconsin

Se også 
 Ashland